Fuzzball peut désigner :
 Fuzzball (sport), variante du baseball similaire au stickball ;
 Fuzzball (théorie des cordes), description quantique alternative des trous noirs ;
 Fuzzball (logiciel).